Grönenbach ist ein geographischer Name:

 Bad Grönenbach, Marktgemeinde im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach, Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Unterallgäu, Bayern mit Sitz in Bad Grönenbach
 Grönenbach (Bernbeuren), Einöde der Gemeinde Bernbeuren im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Grönenbach (Schwanbach), linker Oberlauf des Schwanbachs (zum Lech) bis nahe Ried, Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Grönbach
 Grünbach